Wiesenthal může označovat

 člověka, který vyhledával nacistické válečné zločince, celým jménem Simon Wiesenthal
 Simon Wiesenthal Center, mezinárodní židovskou organizaci pro lidská práva
 Böhmisch Wiesenthal, české město Loučná pod Klínovcem
 německý název obce Lučany nad Nisou (Wiesenthal, Wiesenthal an der Neisse)
 německý název osady Loučné v okrese Děčín
 Oberwiesenthal, a jeho část Hammerunterwiesenthal – lázně v okrese Annaberg v Sasku
 obec Wiesenthal (Durynsko) v zemském okrese Wartburg v Durynsku 
 část obce Weilbach v okrese Miltenberg v Bavorsku